Andreas Granerud Buskum (ur. 5 czerwca 1996) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Lensbygda Sportsklubb, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Wystąpił w zawodach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2013, zajmując 14. miejsce indywidualnie i 4. w drużynie. W FIS Cup zadebiutował w lipcu 2013 w Szczyrku, a w grudniu tego samego roku zdobył pierwsze punkty cyklu, zajmując 13. miejsce w konkursie w Notodden. W Pucharze Kontynentalnym po raz pierwszy wystartował w styczniu 2015 w Planicy, a premierowe punkty tych zawodów zdobył w grudniu 2016 w Vikersund, trzykrotnie zajmując lokaty w drugiej dziesiątce.

W marcu 2018 zajął 10. pozycję w jednym z konkursów Pucharu Kontynentalnego w Renie. 9 marca 2018 zadebiutował w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata. W zawodach w Oslo zajął 58. miejsce i nie awansował do konkursu głównego.

6 stycznia 2019 po raz pierwszy w karierze zajął miejsce na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego, konkurs w Klingenthal kończąc na 2. pozycji. W trakcie sezonu 2018/2019 PK miejsca w pierwszej trójce zajął jeszcze w styczniu w Planicy (2. i 3.) oraz w marcu w Czajkowskim (3.). 12 marca 2019 w Lillehammer zadebiutował w zawodach Pucharu Świata, zajmując 41. miejsce.

W 2019 kilkukrotnie zdobył punkty Letniego Grand Prix. Najwyżej sklasyfikowany został na 16. miejscu, w sierpniu w Hakubie. We wrześniu 2019 zajął 2. miejsce w zawodach Letniego Pucharu Kontynentalnego w Râșnovie. 11 stycznia 2020 zdobył pierwsze w karierze punkty Pucharu Świata, zajmując 25. lokatę w zawodach w Val di Fiemme. W kolejnych tygodniach kilkukrotnie jeszcze startował w tym cyklu, zajmując miejsca poza najlepszą trzydziestką. W lutym 2020 zajął 3. pozycję w zawodach Pucharu Kontynentalnego w Brotterode.

W sezonie 2020/2021 najwyżej w Pucharze Kontynentalnym sklasyfikowany był na 14. miejscu. We wrześniu 2021 zwyciężył w konkursie Letniego Pucharu Kontynentalnego w Oslo.

Jest medalistą mistrzostw Norwegii w skokach narciarskich. Indywidualnie zwyciężył latem 2021 na skoczni normalnej, a także zajął 3. miejsce w 2020. W zawodach drużynowych, w których reprezentował okręg Oppland, zdobył brązowy medal na Mistrzostwach Norwegii 2015 oraz złoty zimą i latem 2019 w drużynie męskiej, a także srebrny latem 2020 w drużynie mieszanej.

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. G. Buskuma na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Raw Air

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Titisee-Neustadt Five

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP 
stan po zakończeniu LGP 2021

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu sezonu 2021/2022

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LPK chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego 
stan po zakończeniu LPK 2021

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup 
stan po zakończeniu sezonu 2020/2021

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1996